Klaring heeft verschillende betekenissen:

Klaring (oud-vaderlands recht): Een rechtsterm binnen het Oud-vaderlands recht dat in Overijssel en Gelderland gebruikt werd.
Klaring (luchtvaart): toestemming voor een piloot 
klaring (drank): het neerslaan van troebeling in alcoholische dranken
klaring (medisch): de snelheid waarmee een stof uit het bloed verdwijnt
Klaring (waarde): De  waarde van een goed laten vaststellen, of de in- en uitvoerrechten daarop laten betalen.